Adolf Rosenberg – niemiecki krytyk teatralny.
 Adolf Rosenberg – polski leśnik, wiceprezes Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego.